18-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 18-я пехотная дивизия (вермахт)
 18-я пехотная дивизия (Российская империя)
 Соединение, носившее наименование "18-я пехотная дивизия" с 1833 по 1835 год
 Соединение, носившее наименование "18-я пехотная дивизия" с 1835 по 1918 год
 18-я пехотная дивизия (Республика Южный Вьетнам)
 18-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 18-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 18-я стрелковая дивизия (3-го формирования) (СССР)
 18-я гвардейская стрелковая Инстербургская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 18-я гвардейская мотострелковая Инстербургская Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Моторизованные дивизии 
 18-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Хорст Вессель»

Танковые дивизии 
 18-я бронетанковая дивизия (Сирия)
 18-я бронетанковая дивизия (США)
 18-я танковая дивизия (вермахт)
 18-я танковая дивизия (СССР)
 18-я танковая Знаменско-Будапештская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия

Артиллерийские дивизии 
 18-я ракетная дивизия (СССР)

Зенитные артиллерийские дивизии 
 18-я зенитная артиллерийская дивизия РВГК (СССР)